El viaje a Simorgh es una ópera en dos actos de José María Sánchez-Verdú. El libreto es una adaptación libre del propio Sánchez-Verdú basada en la novela Las virtudes del pájaro solitario de Juan Goytisolo. Además, cuenta con poemas y textos de San Juan de la Cruz, Ibn al Farid,  Fariduddin al-Attar, el Cantar de los cantares según la traducción de Fray Luis de León, y de Leonardo Da Vinci. El estreno se produjo el 4 de mayo de 2007 en el Teatro Real de Madrid.

La obra fue creada por encargo del Teatro Real y para su primera representación contó con la dirección de escena y escenografía de Frederic Amat, las coreografías de Cesc Gelabert y su compañía de danza, la dirección musical de Jesús López Cobos, y las voces del barítono Dietrich Henschel, la soprano Ofelia Sala, el contratenor Carlos Mena, el tenor José Manuel Zapata, el cantante Marcel Pères, etc.

La obra está editada por Breitkopf & Härtel, y fue nominada en el apartado a mejor estreno operístico del año 2007 en la revista especializada alemana Opernwelt.

Óperas de José María Sánchez-Verdú
Óperas en español
Óperas de 2007
Óperas estrenadas en Madrid
Óperas estrenadas en el Teatro Real